Marie Magdalena Habsburská (Maria Magdalena; 7. října 1589 – 1. listopadu 1631) byla v letech 1609 až 1621 toskánskou velkovévodkyní jako manželka Cosima II. Medicejského. Měla s ním osm dětí, včetně parmské vévodkyně, toskánského velkovévody a tyrolské hraběnky. Narodila se ve Štýrském Hradci jako nejmladší dcera Karla II. Štýrského a Marie Anny Bavorské. Během nezletilosti svého syna, velkovévody Ferdinanda, vládla spolu se svou tchyní jako regentka. Zemřela 1. listopadu 1631 v Pasově.

Manželství 
V roce 1608 se Marie Magdalena provdala za Cosima Medicejského. Jeho otec, Ferdinand I. Medicejský, domluvil tento sňatek, aby zmírnil nenávist Španělska (kde byla královnou sestra Marie Magdaleny Markéta Habsburská (1584–1611)) k Toskánsku, kterou vyvolala řada francouzsko-toskánských sňatků. Vítězství katolíků v bitvě na Bílé Hoře, (jíž se účastnil také toskánský pluk) přivítala Marie Magdaléna tím, že na fasádu Vily Medici v Poggio Imperiale u Florencie dala namalovat habsburského orla a v interiéru cyklus fresek „Pietas Austria“ s apoteózou svého manžela a alegorií vítězství Rakouska nad heretiky a rebely. Jejich autorem byl malíř Matteo Rosselli.

Regentství 

Marie Magdalena a Cosimo prožili spokojené manželství. Dali život osmi dětem. Cosimo II. zemřel v roce 1621, zanechal po sobě desetiletého následníka a ve svém testamentu manželku pověřil jeho výchovou a zastupováním až do plnoletosti. Christofano Bronzini k této příležitosti sepsal a roku 1622 vydal tiskem traktát Della dignitá e nobilitá delle donne, v němž označuje ženu za Bohem vyvolenou vládnout muži; spis byl papežskou konzistoří brzy zařazen na index zakázaných knih. Marie Magdalena a její tchyně, Kristina Lotrinská, vládly za chlapce jako regentky. Jejich společné regentství je známé jako Turtici. Marie Magdalena se povahou podobala Kristině. Srovnaly vztahy Toskánska s Papežským státem, zdvojnásobily počty toskánského duchovenstva a povolily soudní proces s Galileem Galileim. Po smrti posledního vévody z Urbina prohlašovaly, že má na vévodství nárok Ferdinand, který se oženil s vévodovou vnučkou Viktorií della Rovere. V roce 1626 zakázaly toskánským občanům vzdělávat se mimo velkovévodství, zákon později obnovil vnuk Marie Magdaleny, Cosimo III. Medicejský. Harold Acton připisuje úpadek Toskánska jejich regentství. Velkovévodkyně vdova v roce 1627 poslala Ferdinanda na cestu po Evropě.

Velkovévodkyně zemřela ve 42 letech po návštěvě svého bratra Leopolda v Innsbrucku při cestě zpět do Toskánska, v německém Pasově.

Potomci 
 1. Maria Kristýna (24. 8. 1609 Florencie – 9. 8.1632 tamtéž), svobodná a bezdětná
 2. Ferdinand II. (14. 7. 1610 Florencie – 23. 5. 1670 tamtéž), velkovévoda toskánský od roku 1621 až do své smrti 
 ⚭ 1637 Viktorie della Rovere (7. 2. 1622 Pesaro – 5. 3. 1694 Pisa)
 3. Gian Carlo (24. 7. 1611 Florencie – 23. 1. 1663 tamtéž), kardinál
 4. Markéta (31. 5. 1612 Florencie – 6. 2. 1679 Parma)
 ⚭ 1628 Odoardo I. Farnese (28. 4. 1612 Parma – 11. 9. 1646 tamtéž), vévoda z Parmy, Piacenzy a Castra od roku 1622 až do své smrti
 5. Mattias (9. 5. 1613 Florencie – 11. 10. 1667 Siena), guvernér Sieny, svobodný a bezdětný
 6. Francesco (16. 10. 1614 Florencie – 25. 7. 1634 Řezno), svobodný a bezdětný
 7. Anna (21. 7. 1616 Florencie – 11. 9. 1676 Vídeň)
 ⚭ 1646 Ferdinand Karel Tyrolský (17. 5. 1628 Innsbruck – 30. 12. 1662 Kaltern), rakouský arcivévoda a tyrolský hrabě od roku 1446 až do své smrti
 8. Leopold (6. 11. 1617 Florencie – 10. 11. 1675 tamtéž), kardinál

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Medicejové
Toskánské vévodkyně
Pohřbení v bazilice San Lorenzo ve Florencii
Narození ve Štýrském Hradci
Narození v roce 1589
Narození 7. října
Úmrtí v Pasově
Úmrtí v roce 1631
Úmrtí 1. listopadu
Ženy
Habsburkové v 16. století
Habsburkové v 17. století